Эдвард Персиваль Оллман-Смит (; ) — ирландский хоккеист на траве, нападающий. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.

Биография 
Эдвард Оллман-Смит родился 3 ноября 1886 года в британском городе Балбригган (сейчас в Ирландии).

Учился в школе-интернате в Довгроуве.

В Дублине играл в хоккей на траве за команду колледжа Тринити, в котором учился медицине, за Дублинский университет.

В 1908 году вошёл в состав сборной Ирландии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал серебряную медаль, которая пошла в зачёт Великобритании, в состав которой тогда входила Ирландия. Играл на позиции нападающего, провёл 2 матча, мячей не забивал.

Впоследствии выступал за дублинский «Три Рок Роверз», сыграл 4 матча за сборную Ирландии.

В 1912—1949 годах служил в медицинском корпусе британской Королевской армии. Участвовал в Первой и Второй мировых войнах. В 1941—1942 годах был заместителем начальника медицинской службы Британской Палестины и Трансиордании.

Умер 17 ноября 1969 года в лондонском районе Ислингтон.

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Хоккеисты на траве Ирландии
Игроки мужской сборной Ирландии по хоккею на траве
Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Участники Второй мировой войны
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1908 года